Puktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puktjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Puktjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun, 
Puktjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,

Se även
Pukatjärn
Djävulstjärnen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn